Но́вое Пано́во, Но́во-Пано́во — деревня Московской волости Петроградского уезда в 45 верстах (46 км) от волостного центра. В настоящее время — исторический топоним в пределах Красносельского района Петербурга.

Ново-Паново находится между Таллинским шоссе и рекой Дудергофкой, севернее расположен район Старо-Паново. В справочнике населённых мест С.-Петербургской губернии за 1913 год в качестве ориентира местоположения деревни указана железнодорожная станция Лигово.

Первая часть названия (Ново-) указывает на то, что деревня возникла после Старо-Панова.

История и современность 

Деревня возникла в конце XVIII в. в месте слияния реки Лиги и её притока Алайоки (р. Чёрная), в то время полноводных и с чистой родниковой водой из Дудоровских ключей. Деревня была заселена переселёнными с Карельского перешейка финнами-савакотами.

В 1765 году Екатерина II наряду с другими землями пожаловала своему фавориту графу Г. Г. Орлову мызу Лигово с деревнями Лигово, Ивановская, Новая, Старое Паново, Новое Паново, Новое Койрово и Сосновка.

Жилые постройки в Ново-Панове соседствуют с промышленными постройками. Рядом с бывшей деревней несколько автосалонов. С другой стороны Таллинского шоссе есть гипермаркеты «Лента» и «Леруа-Мерлен». Южнее, у развязки КАД, находится светодиодный завод ЗАО «Оптрон-Таллинское». На месте самой деревни разместилась ферма кроликов-великанов.

Примечания

Источники 
 А где же Новое Паново? // Санкт-Петербургские ведомости. — 18 ноября 2008

Красносельский район (Санкт-Петербург)